Камба́ров (Камбарова) — тюркская фамилия.

 Камбаровы — русский дворянский род.

Известные носители 
 Камбаров, Илья Алексеевич (1879—1958) — советский скульптор.
 Камбаров, Мурадали (1892—1958) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Камбаров, Рафаил Алиевич (род. 1947) — азербайджанский кинооператор и сценарист.
 Камбаров, Турсун (1912—1986) — советский узбекский партийный деятель.

 Камбарова, Гюли Низамиевна (род. 1982) — дагестанский и российский композитор, член Союза Композиторов Дагестана и России.
 Камбарова, Дилором Файзуллаевна (род. 1957) — узбекская киноактриса.

См. также 
 Гамбаров